Чернопятнистый тритон — хвостатое земноводное семейства настоящие саламандры.
 Чернопятнистый тритон — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства тритонов.